Amatesi – abitanti di Amato (Italia)
Amatesi – abitanti di Cassina Amata